Blanco (Comtat de Monterey)
 Blanco (Comtat de Tulare)
 Biografies:
 Ana Blanco López (Bilbao, 1961), periodista basca
 Antonio Blanco Martínez (Leganés, 1943), ciclista espanyol 
 Carlos Blanco Pérez (Coslada, 1986), celebritat coneguda com a nen prodigi 
 Carlos Blanco-Rajoy Martínez-Reboredo (La Corunya, 1930 - 2011), advocat i polític gallec 
 Cuauhtémoc Blanco Bravo (1973, Ciutat de Mèxic), futbolista mexicà 
 David Blanco Rodríguez (Berna, 1975), ciclista nascut a Suïssa però crescut a Galícia professional entre el 2000 i el 2012 
 Eduardo Blanco Acevedo (Montevideo; 1884 - 1971), metge i polític uruguaià del Partit Colorado
 Eduardo Blanco Amor (Ourense, 1897 - Vigo, 1979), escriptor gallec 
 Eusebi Blanco i Añaños (Barcelona, 1896 - Lleida, 1982), futbolista dels anys 1910 i 1920 
 Francisco Blanco (A Gudiña, 1570 - Nagasaki, Japó, 1597), frare franciscà gallec mort màrtir 
 Francisco Ángel Blanco Nieto (Còrdova, 1966), músic de jazz valencià
 Francisco Manuel Blanco, (1778 – 1845) botànic espanyol especialitzat en la flora de les Filipines
 Ignacio Blanco Giner (Algemesí, 1974), polític valencià
 Jesús Blanco Villar (Rois, 1962), ciclista espanyol 
 José Blanco López o Pepe Blanco (Palas de Rei, 1962), polític socialista gallec
 José Luis Blanco Soto (Armunia, 1952), ciclista espanyol 
 Josep Antoni Blanco Abad (La Llagosta, 1957), alcalde de Sant Pere de Ribes 
 Josep Lluís Blanco Quevedo (Lloret de Mar, 1975), atleta català 
 Josep Maria Blanco Ibarz (Barcelona, 2 de desembre de 1926 – 29 de maig de 2019), dibuixant de còmics català
 Juan Carlos Blanco Acevedo (1879 - 1952), advocat i polític uruguaià pertanyent del Partit Colorado 
 Juan Carlos Blanco Estradé (Montevideo, 1934), advocat i polític uruguaià pertanyent del Partit Colorado
 Juan Carlos Blanco Fernández (1847 - 1910), legislador i ministre uruguaià 
 Juan Carlos Blanco García (Vilanova i la Geltrú, 1974), escriptor català 
 Manuel Blanco Encalada (Buenos Aires, 1790 — Santiago, 1876), almirall i primer President de Xile
 Miguel Ángel Blanco Garrido (Ermua, 1968 - Lasarte, 1997), polític municipal basc, regidor d'Ermua (Biscaia) assassinat per ETA 
 Paula Blanco i Barnés (Tossa de Mar, 1984), actriu de teatre i televisió catalana 
 Ramiro Blanco Catalán (Guadalajara, 1933), pilot de motociclisme valencià d'origen castellà
 Santiago Blanco Gil o Santi Blanco (Puerto de Béjar, 1974), ciclista espanyol 
 Segundo Blanco (1899, Gijón - 1957, Mèxic), anarquista espanyol